Мерфі — англійське прізвище (; ) і топонім.

Особи 
 Мерфі (прізвище) — особи з прізвищем Мерфі.

Топоніми 

 Мерфі — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна.
 Мерфі — щитовий вулкан (2705 м), на Землі Мері Берд, північно-західне узбережжя Антарктиди.

Мерфі — місто, штат Північна Кароліна
 Мерфі — місто, штат Техас
 Мерфі — переписна місцевість, штат Айдахо
 Мерфі — переписна місцевість, штат Міссурі
 Мерфі — переписна місцевість, штат Оклахома

Див. також 
 Закон Мерфі — універсальний філософський принцип.
 USS Murphy (DD-603) — американський есмінець типу «Benson».
 Dropkick Murphys — рок-гурт із американського міста Квінсі, Массачусетс.